Denumirea de Petrov Dol se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Petrov Dol, un sat în comuna Madan, regiunea Smolean;
 Petrov Dol, un sat în comuna Provadia, regiunea Varna.